Улица Достое́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Достоевского — улица в Гомеле.
 Улица Достоевского — улица в Минске.
 Улица Достоевского — улица в Пинске.

Латвия 
 Улица Достоевского (Достоевска) — улица в Даугавпилсе.

Россия 
 Улица Достоевского — улица в Воронеже.
 Улица Достоевского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Достоевского — улица в Змеиногорске.
 Улица Достоевского — улица в Иркутске.
 Улица Достоевского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Достоевского — улица в Казани.
 Улица Достоевского — улица в Калининграде
 Улица Достоевского — улица в Краснодаре.
 Улица Достоевского — улица в Липецке.
 Улица Достоевского — улица в Луге.
 Улица Достоевского — улица в Москве.
 Улица Достоевского — улица в Мурманске.
 Улица Достоевского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Достоевского — улица в Новокузнецке.
 Улица Достоевского — улица в Новосибирске.
 Улица Достоевского — улица в Орле.
 Улица Достоевского — улица в Перми.
 Улица Достоевского — улица в Петрозаводске.
 Улица Достоевского — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Достоевского — улица в Центральном районе.
 Улица Достоевского — улица в Стрельне.
 Улица Достоевского — улица в Саранске.
 Улица Достоевского — улица в Твери.
 Улица Достоевского — улица в Томске.
 Улица Достоевского — улица в Уфе.
 Улица Достоевского — улица в Электростали.
 Улица Достоевского — улица в Ярославле.
 Улица Достоевского — улица в Кемерово

Украина 
 Улица Достоевского — улица в Виннице.
 Улица Достоевского — улица в Днепре.
 Улица Достоевского — улица в Измаиле.
 Улица Достоевского — улица в Киеве.
 Улица Достоевского — улица в Харькове.
 Улица Достоевского — улица в Хмельницком.

Крым 
 Улица Достоевского — улица в Ялте.

См. также 
 Переулок Достоевского